

Топоніми 
Кісо — регіон в Японії, на південному сході префектури Наґано.
 Гори Кісо
 Повіт Кісо
 Кісо (Наґано)
 Кісо (Наґано, містечко)
 Кісо (Наґано, село)
 Кісо (річка)

Персоналії 
Кісо — японське прізвище.
Кісо Йосінака — військовик.